heksagram – figura geometryczna, rodzaj wielokąta gwiaździstego
 Gwiazda Dawida – symbol w kształcie heksagramu
 Gwiazda piwowarska – symbol w kształcie heksagramu
 heksagram – moneta bizantyńska
 heksagram – rodzaj symbolu występującego w Księdze Przemian (Yijing)